Tragfähigkeit bezeichnet:
 im Schiffbau das Maß der Zuladekapazität; siehe Schiffsmaße#Tragfähigkeit
 Tragfähigkeit (Ökologie), in der Ökologie die höchstmögliche Anzahl an Organismen, die für einen Lebensraum nicht schädlich ist
 Tragfähigkeit (Technik), in der Technik eine maximale Belastbarkeit
 Risikotragfähigkeit, die wirtschaftliche Fähigkeit eines Unternehmens, am Markt zu bestehen

Siehe auch:
 Intraspezifische Konkurrenz
 Working Load Limit (Nenntragfähigkeit)
 Bericht zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen der Bundesrepublik Deutschland